Cassé peut faire référence à :

Chanson 
 Cassé, single et clip de Nolwenn Leroy extrait de son album Nolwenn

Roman 
 Le Cassé, un recueil de nouvelles de Jacques Renaud (1964)
 Verre cassé, un roman d'Alain Mabanckou (2005)

Sport 
 Bras cassé, autre appellation du coup franc en rugby à XV

Nom propre 
 Michel Cassé, un astrophysicien, écrivain et poète français
 Pont-Cassé, une ville de la Dominique

Informatique 
 un code cassé à la suite d'une cryptanalyse
 un algorithme de cryptologie cassé, c'est-à-dire pour lequel on a trouvé une collision
 l'état d'un lien symbolique dont la destination n'existe plus

Divers 
 Cassé de la Rivière de l'Est un à-pic vertigineux de plus de 500 mètres appelé le cassé de la Rivière de l'Est sur l'île de La Réunion
 les pois cassés quand ils sont sous forme séchée
 Petit cassé, grand cassé, deux degrés de cuisson du sucre
 un jugement annulé (cassé) à la suite d'un pourvoi en cassation en droit français
 une molécule scindée (cassée) en deux plus petites en chimie, grâce à une réaction d'hydrolyse par exemple
 le sophisme de la vitre cassée en économie
 une teinte, comme blanc cassé
 Bras-cassé, une expression marseillaise pour désigner une personne paresseuse